La Ciudadela Residencial conocida como Tintal, Ciudad Tintal, es una ciudadela ubicada en el occidente de Bogotá, perteneciente a la Localidad de Kennedy.

Barrios Vecinos 
Al Norte
 Fontibón
 Hayuelos
 Modelia
Al Sur
 Patio Bonito
 Tierra Buena
Al Occidente
 Tintalá
Al Oriente
 Castilla
 Marsella
 Mandalay

Aspectos socio-económicos 

Formado por conjuntos de casas cerradas y apartamentos nuevos, los cuales se encuentran en un precio desde $205.000.000 hasta $ 360.000.000, es un barrio estrato 2 y 3 cuenta con cubrimiento total de servicios públicos. Igualmente este sector cuenta con una alta valorización por su gran desarrollo, por su gran ubicación , por sus amplias zonas verdes, por sus dos centros comerciales, su biblioteca , sus vías de acceso y Con una población media de 3 a 4 personas por vivienda. Ciudad tintal, como se conoce habitualmente, es la quinta (UPZ) más poblada de Bogotá, con 43.780 habitantes por hectárea.

Historia 
Anteriormente era una gran extensión de tierra donde en su mayoría los terrenos eran usados para el cultivo de trigo y cebada, es un barrio nuevo (Fundado en 2002). Actualmente se encuentra en crecimiento con nuevos proyectos de vivienda como por ejemplo altavista, alcázar castilla reservado, granada castilla reservado, navarra castilla reservado, portal de castilla, zapan de castilla, castellon de los condes.

La Biblioteca el Tintal Manuel Zapata Olivella abrió sus puertas el 23 de junio de 2001, y se inauguró el 29 de junio del mismo año. Diseñada por el arquitecto Daniel Bermúdez, el arquitecto reutilizó una antigua planta de transformación de basuras aprovechando así la bella estructura que estaba abandonada.

La biblioteca está ubicada en la Avenida Ciudad de Cali #6C-09. El distrito ordenó la creación de 4 bibliotecas en Bogotá entre ellas se incluía el Parque el Tintal, hubo una propuesta útil para adecuar el edificio y convertirlo en centro de información, el arquitecto Bermúdez solucionó problemas de la iluminación, ventilación y funcionalidad de los espacios respetando casi todos en su totalidad. La gran estructura blanca conservó 4 muros de hormigón necesarios para la sostenibilidad del edificio. La entrada al primer piso invita a recorrer el amplio corredor que conduce al auditorio, las aulas de conferencia, una librería, la cafetería y la sala de lectura para niños. Por la luminosidad que se permea a través de los amplios ventanales circulares. Los 2500 metros que conforman el segundo nivel del edificio área en la que antiguamente se desarrollaba el proceso industrial de las basuras, este espacio se acondicionó para la amplia sala de lectura que puede recibir 360 lectores al mismo tiempo, la columna mayor funciona como eje principal de la edificación y esta se dispuso a manera de corredor de acceso entre las zonas de circulación y préstamo, también encontramos 8 tolvas en concreto que Bermúdez aprovechó para crear las salas de capacitación en el ala oriental del primer piso, la cafetería y la papelería en la zona occidental. Las zonas beneficiadas con su funcionamiento son Fontibón, kennedy y bosa.La misión de la biblioteca es trabajar por el desarrollo social y cultural de la ciudad fomentando la escritura y la lectura y garantizando acceso a la información, el conocimiento , el arte y la recreación como elementos esenciales e insustituibles para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

La biblioteca lleva el nombre de Manuel Zapata Olivella historiador, ensayista, antropólogo , novelista y contador de cuentos, nacido en Lorica, Córdoba el 17 de marzo de 1922. Novelas como Chambacú corral de negros, Chango el gran putas son sus obras más conocidas, galardonado por su vida y sus obras por el Ministerio de Cultura.

Acceso y vías 

Cuenta con múltiples vías de acceso Calle 13, Avenida Ciudad de Cali, Las Américas, y la Manuel Cepeda Vargas.

Rutas SITP 
Alimentadores
  Ruta 8-5 Biblioteca Tintal, que sale de la estación Banderas desplazándose por la Avenida Manuel Cepeda Vargas de ida y regreso entre las Calles 6A y 6D y Carreras 82 a 92
 Ruta SITP T48 Castilla Reservado CL 10 - KR 93 Barrio ciudad Tintal(detrás del patinodromo) - Br. Gorgonzola CL 22 - KR 44 Zona Industrial de Puente Aranda. Después del paradero de la Biblioteca "El Tintal" (último dentro del barrio)  toma el carril exclusivo de TransMilenio hasta el paradero " - Br. Gorgonzola AC 13 - KR 44 - Zona de Puente Aranda.

Lugares de interés 
 Biblioteca Pública El Tintal
 Centro Comercial Tintal Plaza
 Parque Metropolitano Biblioteca El Tintal
 Centro Comercial Ciudad Tintal
 Polideportivo San Ignacio Tintal
 Universidad Pública de Kennedy
 Universidad Agustiniana
 Colegio Agustiniano Tagaste

Referencias 

Barrios de Kennedy